Изория, Звиад (1984) — грузинский шахматист, гроссмейстер (2002).
 Изория, Николос (1985) — грузинский боксёр-любитель.